«Все без ума от Мэри» (; другое название «Кое-что о Мэри») — романтическая кинокомедия режиссёров Бобби и Питера Фаррелли. Картина занимает 27-ю строчку в списке 100 самых смешных американских фильмов по версии Американского института киноискусства.

Сюжет 

Тэд не может забыть свою подростковую любовь по имени Мэри. Спустя 13 лет после позорно закончившегося свидания он решает найти Мэри и нанимает детектива Пэта Хили.

Пэт нашёл Мэри в Майами, но влюбившись в неё, врёт своему сопернику Тэду. Но не одни они без ума от Мэри. Разносчик пиццы Норман, втёршийся в доверие к Мэри в качестве архитектора на костылях, также испытывает к ней страсть.

Тэд узнаёт правду от своего старого школьного друга и отправляется в Майами и встречается с Мэри. Всё идёт отлично, пока из анонимного письма Мэри не узнаёт, что детектив Пэт следил за ней по заказу Тэда. Письмо написал друг Тэда Дом, который оказывается фанатично влюблённым в Мэри со студенческих времён. Ко всему прочему добавляется ещё и появившийся вновь бывший жених Мэри, звезда футбола Бретт Фавр.

В конце концов Тэд отказывается от своих планов завоевать Мэри. Он прощается с ней и уходит со слезами на глазах. Мэри догоняет его и сообщает ему, что счастливее всего она будет именно с ним.

В ролях 

{{ВРолях|Кит Дэвид||Чарли}}

В массовке участвовали друзья братьев Фаррелли, а в роли сокамерника Теда снялся отец Кэмерон Диас.

 Критика 
Фильм получил положительные отзывы критиков. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения составляет 83% на основе 83 рецензий со средней оценкой 7, баллов из 10. Консенсус сайта гласит: «„Все без ума от Мэри''“ доказывает, что безжалостный, беззастенчиво ребяческий юмор не обязательно идет в ущерб сердцу фильма».

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1998 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы США 1998 года